Красный Бор — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красный Бор — деревня в Березинском районе Минской области.
 Красный Бор — деревня в Логойском районе Минской области.
 Красный Бор — упразднённая деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Красный Бор — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Красный Бор — до 2009 г. название села Талкара Аккольского района Акмолинской области.

Россия

Архангельская область 
 Красный Бор — посёлок в Пинежском районе
 Красный Бор — посёлок в Устьянском районе

Брянская область 
 Красный Бор — посёлок в Жуковском районе
 Красный Бор — посёлок в Климовском районе
 Красный Бор — посёлок в Навлинском районе
 Красный Бор — посёлок в Погарском районе
 Красный Бор — посёлок в Суражском районе

Владимирская область 
 Красный Бор — деревня в Муромском районе.

Вологодская область 
 Красный Бор — посёлок в Тотемском районе.

Калининградская область 
 Красный Бор — посёлок в Гвардейском районе.
 Красный Бор — посёлок в Озёрском городском округе.
 Красный Бор — посёлок в Полесском районе.

Калужская область 
 Красный Бор — деревня в Куйбышевском районе.

Костромская область 
 Красный Бор — посёлок в Кологривском районе.

Курганская область 
 Красный Бор — деревня в Каргапольском районе.

Ленинградская область 
 Красный Бор — деревня в Бокситогорском районе
 Красный Бор — деревня в Лодейнопольском районе
 Красный Бор — деревня в Ломоносовском районе
 Красный Бор — деревня в Подпорожском районе
 Красный Бор — посёлок в Тосненском районе

Нижегородская область 
 Красный Бор — деревня в Сокольском районе.
 Красный Бор — село в Шатковском районе.

Новгородская область 
 Красный Бор — деревня в Марёвском районе
 Красный Бор — деревня в Холмском районе

Псковская область 
 Красный Бор — деревня в Дновском районе.
 Красный Бор — деревня в Порховском районе.

Свердловская область 
 Красный Бор — посёлок в Байкаловском районе.

Смоленская область 
 Красный Бор — посёлок в составе города Смоленск.
 Красный Бор — деревня в Хиславичском районе.

Татарстан 
 Красный Бор — село в Агрызском районе
 Красный Бор — деревня в Нижнекамском районе

Тверская область 
 Красный Бор — деревня в Калининском районе
 Красный Бор — деревня в Кашинском районе

Ульяновская область 
 Красный Бор — село в Вешкаймском районе
 Красный Бор — посёлок в Кузоватовском районе

Ярославская область 
 Красный Бор — деревня в Любимском районе
 Красный Бор — посёлок в Тутаевском районе
 Красный Бор — деревня в Ярославском районе
 Красный Бор — посёлок в Ярославском районе

Украина 
 Красный Бор — село в Шацком районе Волынской области.

Другое 
 Красный Бор — ландшафтный заказник республиканского значения в Россонском и Верхнедвинском районах Витебской области.
 Красный Бор — микрорайон в Минске, Белоруссия.
 Красный Бор — полигон для токсичных отходов в Ленинградской области.

См. также 
 Красный бор
 Краснобор
 Красноборка
 Красноборск
 Красноборский